HnG est un sigle qui peut désigner :
 Hikaru no go, un manga ayant pour thème principal le go.

HNG est un sigle qui peut désigner :
 Hayate no Gotoku (en anglais, Hayate the Combat Butler), un manga qui met en scène un garçon qui commence à travailler comme majordome et raconte ses aventures ;
 Heroes and Generals, un jeu vidéo de tir à la première personne et de stratégie qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Pa-hng, une langue hmong-mien parlée dans le Guizhou et dans le Nord-Est du Guangxi en Chine, par environ 26 800 Hmongs